Dit zijn de eindstanden van de Ronde van Frankrijk 2007.

Algemeen klassement

Puntenklassement

Bergklassement

Jongerenklassement

Ploegenklassement

De ploegen Astana en Cofidis kregen tijdens de Ronde te maken met een dopinggeval binnen de ploeg (respectievelijk Aleksandr Vinokoerov en Cristian Moreni) en haalden daarop op dringend verzoek van de Tourdirectie de volledige ploeg uit de koers. De renners van Astana gingen niet meer van start in de zestiende etappe, de renners van Cofidis in de zeventiende etappe.

Strijdlustigste renner

Opgaves

Eindstanden